Вершков — фамилия.
 Вершков, Дмитрий Александрович (род. 2002) — российский футболист.
 Вершков, Виталий Александрович (1913—1980) — советский электроэнергетик, один из основателей электрических сетей сверхвысокого напряжения.
 Вершков, Пётр Афанасьевич (1906—1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Вершков — хутор в Новоузенском районе Саратовской области России.